Монтередондо има више значења:

 Монтередондо (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Монтередондо, Ла Зумбадора (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику